A63 steht für:
 Bundesautobahn 63 in Deutschland
 A63 road in England
 Autoroute A63 in Frankreich
 Autovía A-63 in Spanien

A63